W Polsce
 Okrzeja – wieś w woj. lubelskim, w powiecie łukowskim, w gminie Krzywda
 Okrzeja – dawna gromada
 Okrzeja – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w gminie Węgorzyno
 Okrzeja – stacja kolejowa w woj. lubelskim

Osoby o nazwisku Okrzeja:
 Stefan Aleksander Okrzeja (1886–1905) – działacz niepodległościowy i robotniczy
 Stefan Stanisław Okrzeja (1907–1939) – brat Stefana Aleksandra, lotnik, uczestnik bitwy powietrznej o Warszawę w 1939 r.